Puskás Ferenc (?–?) alispán, királybíró
 Puskás Ferenc (1848–1884) hadmérnök, az első budapesti telefonközpont megépítője
 Puskás Ferenc (1903–1952) labdarúgó, labdarúgóedző
 Puskás Ferenc (1908–1993) egyháztörténész
 Puskás Ferenc (1927–2006) labdarúgó, edző, az Aranycsapat kapitánya, a Nemzet sportolója
 Puskás Ferenc (1929–2017) fizikus
 Puskás Ferenc politikus, Civil Mozgalom

Jegyzetek